Die Trachichthyiformes sind eine Ordnung der Echten Knochenfische (Teleostei) mit fünf Familien, 20 Gattungen und fast 70 Arten. Die Fische leben ausschließlich im Meer, teilweise in der Tiefsee.

Merkmale 
Die meisten Arten haben einen abgeflachten, hochrückigen Körper und erreichen Längen von 16 bis 55 cm. Diagnostische Merkmale der Ordnung sind die X-Förmige Anordnung der Grate auf der Frontale, die knöchernen Bögen auf dem Lacrimale (erster Augenringknochen) und dem dritten Infraorbitale und ein kleines Ethmoideum zwischen den dorsomedialen Abschnitten der lateralen Ethmoidea.

Systematik 
Der Ordnungsname Trachichthyiformes wurde 1993 durch den Tiefseefischspezialisten Jon A. Moore eingeführt. Er vereinigte in den Trachichthyiformes die Familien der Ordnungen Stephanoberyciformes und Beryciformes (alte Zusammensetzung) mit Ausnahme der Soldaten- und Husarenfische (Holocentridae), die näher mit den Barschverwandten (Percomorphaceae) verwandt sind als mit den übrigen Familien der Trachichthyiformes, und der Schleimköpfe (Berycidae), für die er keine gemeinsamen Merkmale mit den übrigen Familien finden konnte. Da die Berycidae nicht zu der Verwandtschaftsgruppe gehörten konnte der Ordnungsname Beryciformes nicht verwendet werden und Moore entschied sich für die Bezeichnung Trachichthyiformes, abgeleitet von den Sägebäuchen (Trachichthyidae). Im Jahr 2013 vereinigten Ricardo Betancur-R und Kollegen mit Ausnahme der Holocentridae alle Familien der Beryciformes und der Stephanoberyciformes in eine erweiterte Ordnung Beryciformes. In der im Jahr 2016 erschienenen fünften Auflage von Fishes of the World, einem Standardwerk zur Fischsystematik, werden die Beryciformes (in neuer Zusammensetzung) und die Trachichthyiformes als getrennte Ordnungen geführt. Beide Ordnung sind Schwestergruppen, also miteinander verwandt, trennten sich aber vor mehr als 100 Millionen Jahren.

Folgende Familien gehören nach Nelson (2016) und Fishbase zu den Trachichthyifomes:
 Fangzahnfische (Anoplogastridae)
 Silberköpfe (Diretmidae)
 Laternenträger (Anomalopidae)
 Tannenzapfenfische (Monocentridae)
 Sägebäuche (Trachichthyidae)

Die systematische Stellung der Trachichthyiformes innerhalb der Stachelflosser und die Beziehungen ihrer Familien zueinander zeigt das folgende Kladogramm:

Stammesgeschichte 
Fossilien, die den Trachichthyiformes zugeordnet werden, kennt man schon aus der Kreidezeit (u. a. Familie Pseudomonocentridae und die Gattungen Antarctiberyx, Hoplopteryx und Lissoberyx aus der Familie Trachichthyidae).

Literatur 
 Joseph S. Nelson, Terry C. Grande, Mark V. H. Wilson: Fishes of the World. Wiley, Hoboken, New Jersey, 2016, ISBN 978-1-118-34233-6

Einzelnachweise